Primera División 1957/1958 był 27 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii.

Kluby występujące w sezonie 1957/1958:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej